Première Division 1955/56 (Tunesië)
 Première Division 1955/56 (Frankrijk)